

Persone
 Annibale Lucatelli (1827-1909) – patriota italiano, fratello di Cesare
 Cesare Lucatelli (1825-1861) – patriota italiano, fratello di Annibale
 Luigi Lucatelli (1877-1915) – giornalista e scrittore italiano
 Pietro Lucatelli (1630–dopo il 1690) – pittore italiano

Altro
 Palazzo Lucatelli, Ospedale Sant'Antonio abate – struttura ospedaliera di Trapani